Analogue steht für
 Analogue (Album) der norwegischen Popband a-ha (2005)
 Analogue, Inc., ein US-amerikanischer Hersteller von Spielkonsolen
 Analogue Audio Association, Musikverband
 Multiplexed Analogue Components, Fernsehnorm
 Jackson Analogue, britische Rockband 
Mount Analogue, Berg in Antarktika
Siehe auch:
Analog